Dunn County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Dunn County (North Dakota)
 Dunn County (Wisconsin)